

Patronyme 

 George Magan, baron Magan de Castletown (1945-), ancien membre de la Chambre des lords du Royaume-Uni.
 Juan Magán (1978-), chanteur, rappeur, disc jockey, producteur de musique, et remixeur de hip-hop, musique électronique, house, RnB, dancehall espagnol, naturalisé dominicain.
 María José Magán (1984-), actrice et mannequin vénézuélienne.

Toponyme 

 Magan, ancienne région de la Mésopotamie antique.
 Magán, commune d'Espagne de la province de Tolède.
 Maagan, kibboutz israélien situé dans la vallée du Jourdain.